Valea Lupului ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Valea Lupului (Iași), Gemeinde im Kreis Iași

 Valea Lupului (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Valea Lupului (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Valea Lupului (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Valea Lupului (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui